Tapira (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Tapira (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais